Een verkeersweg:
A90 (Duitsland), zie Bundesautobahn 90
A90 (Griekenland)
A90 (Groot-Brittannië)
A90 (Italië)